Дудинское — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Дудинское — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Дудинское - другое название деревни Дудинская в Вытегорском районе Вологодской области. 
 Дудинское — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Дудинское — деревня в Ярославском районе Ярославской области.